Бе́ков — фамилия. Известные носители:
 Беков, Георгий Константинович — Георгиевский кавалер; капитан; 10 сентября 1916 (посмертно).
 Беков, Орынбек — казахский писатель.
 Беков, Руслан Мухамедович (род. 1953) — советский футболист и тренер.
 Беков, Сергей Мажитович — советский и российский деятель, генерал-полковник таможенной службы.
 Беков, Султан Мажитович (1920—1945) — участник Великой Отечественной войны.
 Беков, Тембот Дордаганович (1873—1938, по другим данным — 1939) — ингушский поэт и писатель.
 Беков, Темир-Мирза Мамед-Али — Георгиевский кавалер.
 Беков, Торогул Ниязович (род. 1970) — государственный деятель Киргизии, руководитель Аппарата правительства Кыргызской Республики.